Гладсаксе:

 Гладсаксе — датская коммуна в Столичной области.
 Гладсаксе — город в датской коммуне Гладсаксе.
 Гладсаксе — многофункциональный стадион в Копенгагене, Дания.